Рагуил, также Реуэл ( — «друг, доверенный Бога», гем. — 307) — имя библейского происхождения. 

 Рагуил — один из семи архангелов в апокрифической Книге Еноха, «подвергающий наказаниям мир и светила». Его основная роль на Небесах — наблюдать за остальными архангелами и ангелами. Он обеспечивает их сотрудничество, гармоничное и мирное, согласно Божественному велению и желанию. Поэтому его часто называют «архангелом справедливости и законности». Во Второй и Третьей книге Еноха смешивается с архангелом Разиэлем.
 Рагуил — библейский персонаж, сын Исава.
 Рагуил, также Иофор — тесть Моисея, отец Сепфоры и Ховава.

См. также

Примечания 

Идумеи
Мужские имена